Кланис — многозначный термин:

 Кланис — прежнее название реки Лири.
 Кланис — род бражников.